La Dernière Valse est le titre de plusieurs œuvres :

Musique 

 La Dernière Valse, chanson de Mireille Mathieu présente sur l'album  sorti en .

Cinéma 

 La Dernière Valse, film français de Leo Mittler sorti en 1936 ;
 La Dernière Valse (), film américain de Martin Scorsese sorti en 1978.

Voir aussi 
Notre dernière valse
Dernière valse